La Serie B 1983-1984 è stata la 52ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra l'11 settembre 1983 e il 10 giugno 1984 e conclusa con la vittoria dell', al suo quarto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Marco Pacione (Atalanta) con 15 reti.

Stagione 
Il torneo, iniziato l'11 settembre 1983, si aprì con un tentativo di fuga da parte dell', che il 9 ottobre prese il comando solitario della classifica con  e  a inseguire. L'1-0 ottenuto dai molisani, nello scontro diretto del 20 novembre permise alla squadra di scavalcare i toscani e di dare avvio a una lotta serrata per il primo posto con il , uscito dal guscio dopo aver prevalso nel big-match con il Campobasso in programma il 27 novembre.

Frattanto recuperavano progressivamente terreno Cremonese e , quest'ultima ripresasi dopo un avvio sottotono: sconfiggendo il 15 gennaio 1984 il Campobasso, i bergamaschi si insediarono in zona promozione assieme alla Cremonese, che all'ultima giornata del girone di andata riuscì ad agganciare il Como capolista concludendo a +2 su un gruppo formato da Atalanta, Campobasso e Arezzo.

Subito dopo il giro di boa, Campobasso e Arezzo cedettero lasciando il via libera a Cremonese e Atalanta, che per tutta la durata del girone di ritorno si alternarono in classifica dietro al Como. I verdetti per la promozione furono quindi decisi nella settimana tra il 27 maggio e il 3 giugno: le prime a ottenere la promozione furono l'Atalanta e un Como capace di limitare le conseguenze di un calo di rendimento che le era costato il primato della graduatori in favore dei bergamaschi. Seguì, la settimana successiva, la Cremonese cui bastò un pareggio interno contro il Palermo per tenere a distanza un Lecce entrato troppo tardi in partita e tornare in serie A a distanza di cinquantaquattro anni dalla prima apparizione.

Sul fondo della classifica rimasero invischiate numerose squadre, tra cui anche le tre retrocesse dalla Serie A: se  e  riuscirono a scongiurare la possibilità di una doppia retrocessione, ciò non fu possibile per il , matematicamente in C1 con un turno di anticipo assieme alla Pistoiese.

Seguirono, nel turno successivo, un  (la cui vittoria contro un  già salvo fu resa inutile dalla contemporanea affermazione dell' sul Cesena) alla sua prima discesa in terza categoria e la  (tradita da una sconfitta contro la Pistoiese), entrambe sopraffatte da un progressivo calo di rendimento dopo un buon avvio di campionato.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1984-1985.
      Retrocesso in Serie C1 1984-1985.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.

Note:
Atalanta partecipa alla Coppa Mitropa 1984-1985

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
1983